Hippias var navnet på to prominente personer i Oldtidens Grækenland:
Hippias (tyran) – Athens sidste tyran 527-510 f.Kr., død 490 f.Kr.
Hippias (filosof) – sofist fra Elis, levede fra ca. 460 f.Kr. til engang efter Sokrates' død i 399 f.Kr.
Platon skrev to dialoger, hvori han fremstillede diskussioner mellem Sokrates og Hippias: Hippias Maior og Hippias Minor.